2 – liczba naturalna
 2 – rok naszej ery
 2 – rok przed naszą erą

Literatura 
 II – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 2 – album Cool Kids of Death
 2 – album B1A4

Inne 
 2 – jedna z kart do gry
 2 (Pallas) – planetoida

Zobacz też 

 Dwójka